B12, B 12 bzw. B-12 steht für:
 B12 (Band), eine Band und ein Plattenlabel aus Großbritannien
 Vitamin B12, siehe Cobalamine
 Akaflieg Berlin B12, Segelflugzeug
 Bundesstraße 12 in Deutschland
 Landesstraße B 12 in Österreich, siehe Brunner Straße
 Alpina B12, ein Fahrzeugmodell des Autoherstellers Alpina
 Citroën Typ B12
 Sunny B12, eine Fahrzeugmodell-Baureihe des Autoherstellers Nissan, siehe Nissan Sunny
 Martin B-12, US-amerikanischer Bomber der Zwischenkriegszeit

B12